Moulin-Neuf puede referirse a: 

 Moulin-Neuf, comuna francesa situada en Ariège.
 Moulin-Neuf, comuna francesa situada en Dordoña.